EVP peut désigner :
 équivalent vingt pieds, une unité approximative de mesure de conteneur ;
 Evangelische Volkspartij (en français, Parti populaire évangélique), un ancien parti politique néerlandais ayant existé entre 1981 et 1990.
Electronic Voice Phenomena (en français, phénomène de voix électronique), désigne la présence sur un enregistrement audio d'un message linguistique (généralement un seul mot ou une phrase très courte) de provenance inconnue et inaudible par l'oreille humaine.